Godfrey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Godfrey Township (Illinois)
 Godfrey Township (Minnesota)